Алекс Гарсия ():
 Гарсия, Алекс (род. 1987) — доминиканский боец смешанного стиля, представитель полусредней весовой категории.
  (род. 1961) — американский боксёр мексиканского происхождения.